La figlia di Iorio – tragedia in tre atti del 1903 di Gabriele D'Annunzio
 La figlia di Iorio – film del 1911 diretto da Arrigo Frusta
 La figlia di Iorio –  dipinto a tempera su tela realizzato da Francesco Paolo Michetti nel 1895
 La figlia di Iorio – opera lirica di Alberto Franchetti, su libretto di Gabriele D'Annunzio

Pagine correlate 
 La figlia di Jorio (disambigua)